Серда — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія

Особи 
 Ільдефонс Серда — каталонський містобудівник
 Педро Аґірре Серда — президент Чилі
 Педро Мессія де ла Серда — віцекороль Нової Гранади